

Zobacz też 
 mitologia grecka
 drzewo genealogiczne bóstw egipskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Genealogy of figures from the Hellenic mythology 

!
Greckie bóstwa
Strony przeglądowe – religioznawstwo